Canadian Open 2021, właśc. Omnium Banque Nationale présenté par Rogers 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2021 z cyklu Canadian Open rozgrywany w dniach 9–15 sierpnia 2021 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 835 490 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Kanadzie